Премия Гильдии сценаристов США за лучший сценарий в анимационном телесериале () — это награда, вручаемая Гильдией сценаристов США за лучший сценарий в анимационной телевизионной программе. Она вручается ежегодно после  в 2003 году, на которой «Футурама» получила первую награду. До учреждения премии анимационные программы были представлены в соответствующей категории ( или драма). Однако не одна анимационная программа номинаций не получила. «Симпсоны» — единственная программа, которая выиграла более двух наград из тринадцати. Она также является рекордсменом по номинациям с 66.

Победители и номинанты

Примечание 
 Годы обозначают, когда серия впервые вышла в эфир; награды вручаются в следующем году. Хотя из-за периода допуска некоторые номинанты могли выйти в эфир в другом году. В течение первых 16 лет период отбора был с 1 декабря по 30 ноября. Начиная с 2018 года, период отбора сдвинут на календарный год (с 1 января на 31 декабря). Победители выделены золотым шрифтом.

2000е

2010е

2020е

Всего побед
Fox – 15
Netflix – 3
Comedy Central – 1

Программы с множеством побед
13 побед
Симпсоны (Fox)

3 победы
Конь БоДжек (Netflix)

2 победы
Футурама (Fox; Comedy Central)

Программы с множеством номинаций

66 номинации
Симпсоны (Fox)

13 номинаций
Закусочная Боба (Fox)

9 номинаций
Футурама (Fox; Comedy Central)

7 номинаций
Царь горы (Fox)
Конь БоДжек (Netflix)

3 номинации
Гриффины (Fox)

См. также

Примечания

Анимационный телесериал
Гильдия сценаристов США
Появились в 2003 году в США
Анимационные премии